Joaquim Pinheiro Monteiro (Crato,  23 de setembro de 1904 — Crato, 31 de maio de 1981) foi um médico e poeta brasileiro.

Era filho de Antônio Pinheiro Bezerra de Menezes e Jerônima Monteiro Bezerra de Menezes e casado com Olga de Lacerda Pinheiro. Formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, contemporâneo da turma de Ademar de Barros.

Trabalhou no Hospital do Exército, em Fortaleza.

No Instituto Cultural do Cariri ocupou a cadeira nº 15, cujo patrono foi Leandro Chaves de Melo Ratisbona.

Escritores do Ceará
Naturais do Crato (Ceará)
Médicos do Ceará
Médicos escritores
Alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro